Lodger – album Davida Bowie
 Lodger – grupa muzyczna